Fynbo steht für:

 Fynbo (Käse), ein Käse aus Dänemark

Fynbo ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Fynbo (1912–2006), dänischer Kaufmann